Okręty US Navy o nazwie USS "Kickapoo":

 Pierwszy "Kickapoo" był monitorem typu Milwaukee. Wszedł do służby 8 lipca 1864, służył w czasie wojny secesyjnej i został wycofany ze służby 29 lipca 1865. 12 września 1874 został sprzedany na aukcji.
 Drugi "Kickapoo" (AT-29) został przemianowany na "Mahopac" przed wodowaniem 24 lutego 1919.

Kickapoo